НФЛ в сезоне 1938 — стал 19-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Нью-Йорк Джайентс — Грин Бэй Пэкерз 23:17

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1938.pdf Сезон 1938 года в деталях]

Сезоны НФЛ